Farid Abdel Zato-Arouna, abrégé Farid Zato-Arouna, né le , est un footballeur international togolais. Il évolue au poste de milieu défensif ou de défenseur central au Vikingur Ólafsvík.

Carrière

En club 

Farid Zato-Arouna joue deux matchs en Ligue des champions avec le club islandais du KR Reykjavik.

En équipe nationale 

Farid Zato-Arouna honore sa première sélection internationale le  lors d'un match contre la République démocratique du Congo.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte la supercoupe d'Islande en 2014 avec le KR Reykjavik.

Références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1992
Footballeur international togolais
Joueur du HK Kópavogur
Joueur du KR Reykjavik (football)
Joueur de l'IBK Keflavík